Murasame kan verwijzen naar een van de volgende Japanse marineschepen:

 Murasame (schip, 1903) - torpedobootjager
 Murasame (schip, 1935) - torpedobootjager
 Murasame (schip, 1958) - torpedobootjager
 Murasame (schip, 1996) - torpedobootjager